Dove Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dove Island (ö i Australien), Western Australia,

Kanada 

 Dove Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar